klanac

Hrvatska:
 Klanac (Gospić), gradsko naselje Gospića
 Klanac (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog
 Klanac Perjasički, gradsko naselje Slunja

Bosna i Hercegovina:
 Klanac (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Klanac (Trnovo RS, BiH), naselje u općini Trnovo, RS